Nordisches Modell ist eine in der deutschen politischen und wissenschaftlichen Debatte gebräuchliche Bezeichnung für Regelungsansätze, die vor allem im skandinavischen Raum verbreitet sind:

 Schwedisches Modell, das schwedische Sozialstaatssystem
 Nordisches Modell (Steuerrecht), ein System der Unternehmensbesteuerung
 Nordisches Modell für Prostitution, das sogenannte Sexkaufverbot